Han steht für:

Staaten und Ethnien
 Han (Ethnie), ein ostasiatisches Volk (benannt nach der Han-Dynastie)
 Han oder Hän, ein Indianer-Volk in Nordamerika
 Han (Staat) (), ein chinesischer Staat in der Zeit der streitenden Reiche
 Han-Dynastie (), eine chinesische Dynastie
 die Westliche Han-Dynastie (206 v. Chr.–8 n. Chr.)
 die Östliche Han-Dynastie (23–220)
 die Shu Han (221–263)
 die Han-Zhao (304–329)
 die Spätere Han-Dynastie (Fünf Dynastien) (936–947)
 eine allgemeine Bezeichnung für Korea in China () und Korea (, auch )
 speziell für die drei Han-„Staatenbünde“: Samhan (, auch )

geographische Objekte
Orte
 Europa:
 Han-sur-Lesse, ein belgischer Ort mit Höhle von Han-sur-Lesse
 Han-devant-Pierrepont, eine französische Gemeinde
 Han-lès-Juvigny, eine französische Gemeinde
 Han-sur-Meuse, eine französische Gemeinde
 Han-sur-Nied, eine französische Gemeinde
 Asien:
 Han (Eskişehir), Stadt und Landkreis in der türkischen Provinz Eskişehir
 Han (Ceylanpınar), Dorf im Landkreis Ceylanpınar der türkischen Provinz Şanlıurfa
 Han, steht für Hanseong, eine historische Bezeichnung für Seoul in Südkorea, siehe Namen Seouls#Frühere Namen

Flüsse
 Han Jiang (Han Shui), Provinzen Shaanxi und Hubei, China
 Han Jiang (Guangdong), Provinz Guangdong, China
 Hangang, Korea
 Han (Vietnam), Vietnam
 Han (Vero), eine Quelle des Vero in Osttimor

Schriften und Schriftsysteme
 Hanzi (), chinesische Bezeichnung für die Chinesische Schrift
 Hangul, Hanguel (), das Alphabetsystem in Korea, siehe Koreanisches Alphabet
 Hanja, Hancha (), die chinesische Schrift im koreanischen Schriftsystem
 Hán Nôm (), historisches Schriftsystem aus Ideogrammen in Vietnam, basierend aus Chữ Nôm (, vietnamesische Schriftzeichen) und Chữ Hán (, chinesische Schriftzeichen)
 Hán Tự (), die chinesische Schrift im Schriftsystem Vietnams

weitere Bezeichnungen
 BYD Han, eine Limousine von BYD Auto
 die Bezeichnung für ein Lehen im Japan der Edo-Zeit, siehe Han (Japan) ()
 Han (Kultur), eine in der koreanischen Kultur verwurzelte Bezeichnung für eine negative Einstellung bzw. Emotion
 Han (türkisch), Hane (persisch) „Haus“, ein Gasthaus oder eine Karawanserei im Vorderen Orient
 Hane („Haus“), einer von vier Teilen des Peşrev, einer Gattung der klassischen türkischen Musik
 Han (), chinesische Transkription für einen türkischen und mongolischen Herrschertitel, siehe Khan

 Han (Name)

 Typ 091, auch als Han-Klasse bezeichnet, eine Klasse chinesischer U-Boote

HAN steht für:
 Flughafen Hanoi (Noi-Bai), Vietnam
 Harburger Anzeigen und Nachrichten
 Hausauftragsnummer
 Hersteller-Artikelnummer
 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, eine Hochschule in den Niederlanden
 Home Area Network, ein privates häusliches Local Area Network
 Hospital Alemán Nicaragüense
 Verbund Handschriften – Archive – Nachlässe von Schweizer Bibliotheken und Archiven

Siehe auch:
 Die Geschichte des Herrn Han
 Hann
 Hahn

Abkürzung